Plaats in Indonesië
 Sipagabu (Barumun Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Sipagabu (Nassau), een plaats in het bestuurlijke gebied Toba Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Sipagabu (Pakkat), een plaats in het bestuurlijke gebied Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra